Salchau heißen folgende geographische Objekte:

 Salchau (Gemeinde Oberwölz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Salchau (Wüstung), abgekommener Ort in der Colbitz-Letzlinger-Heide in Sachsen-Anhalt 

Siehe auch:
 Salchow